

Događaji
 Ahazija nasljeđuje u Izraelu vladara Jorama, kralja Jude.

Rođenja

Smrti